

Localidades

Horstedt (Baixa Saxônia)	
Horstedt (Schleswig-Holstein)

Desambiguações de topônimos